

Patronyme 

 Henri Grob (1904-1974), joueur d'échecs suisse. Le début Grob porte son nom ;
 Jakob Grob (1939-), rameur d'aviron suisse ;
 Jean-Marc Grob (1947-), musicien et chef d’orchestre suisse ;
 Karl Grob (1946-2019), footballeur suisse ;
 Konrad Grob (1828-1904), peintre suisse ;
 Konrad Grob (1949-), chimiste suisse ;
 Marco Grob (1965-), photographe portraitiste suisse ;
 Stefanie Grob (2004-), skieuse suisse.

Toponyme 
Chorvátsky Grob, village de Slovaquie.
Slovenský Grob, village de Slovaquie.
Veľký Grob, village de Slovaquie.

Entreprise 
 Grob Aircraft est un constructeur aéronautique. Il a produit notamment :
 Grob Strato 2C
 Grob G 120A
 Grob G 115
 Grob SPn

Divers 
 Le début Grob est une ouverture d'échecs popularisée par Henri Grob.

Article connexe 
 

Homonymie de patronyme